Кубок Бразилии 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Флорианополисе с 24 февраля по 3 марта 2013 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Винус Уильямс (№ 21 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Моника Никулеску с третьей попытки выиграла финал турнира ассоциации.
 Ольга Пучкова впервые более чем за шесть лет дошла до финала турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Анабель Медина Гарригес выигрывает 1-й титул в сезоне и 19-й за карьеру в туре ассоциации.
 Ярослава Шведова выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Кубок Бразилии по теннису
 WTA Тур 2013
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Бразилии по теннису 2013

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2013 года
Март 2013 года
2013